Doppler steht für:

 Doppler (Kryptologie), mehrfach auftretende Buchstabenfolgen in einem Text
 Doppler (Unternehmen), österreichischer Schirmhersteller
 Doppler (Gemeinde Sankt Urban), Weiler in der Gemeinde St. Urban (Kärnten), Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Doppler, konstruktive Maßnahme im Flugzeugbau, siehe Waffle Doubler
 Doppler, Weinflasche mit zwei Litern Inhalt, siehe Weinflasche #Flaschengrößen
 Doppler, Roman von Erlend Loe (2004)
 (3905) Doppler, Asteroid des Hauptgürtels
 Doppler-Gruppe, privater Tankstellenbetreiber in Österreich
 Doppler-Nunatak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Doppler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Neupert-Doppler (* 1981), deutscher Politikwissenschaftler und Philosoph
 Alfred Doppler (* 1921), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Annika Doppler (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Anton Doppler (* 1956), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Árpád Doppler (1857–1927), ungarisch-deutscher Komponist
 Christian Doppler (1803–1853), österreichischer Physiker
 Clemens Doppler (* 1980), österreichischer Beachvolleyball-Spieler
 Franz Doppler (1821–1883), ungarisch-österreichischer Musiker
 Gustav Doppler (1828–1914), Schweizer Architekt
 Helene Luise Doppler (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Helmut Doppler (* 1945), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hugo W. Doppler (* 1942), Schweizer Numismatiker
 Karl Doppler (1825–1900), ungarischer Musiker
 Klaus Doppler (* 1939), deutscher Managementberater und Sachbuchautor
 Leopold Doppler (1870–1945), österreichischer Politiker (CSP)
 Margit Doppler (1909–2011), österreichische Illustratorin und Plakatkünstlerin
 Olga Doppler-Alsen (1871–nach 1917), österreichisch-deutsche Theaterschauspielerin
 Rainer Doppler (* 1963), österreichischer Schauspieler
 Rupert Doppler (* 1958), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Ulrich Müller-Doppler (* 1961), deutscher Flötist
 Werner Doppler (* 1941), deutscher Agrarökonom und Wirtschaftswissenschaftler

Pseudonym:
 Daniel Doppler, Pseudonym von Hellmuth Karasek (1934–2015), deutscher Film- und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Christian-Doppler-Preis
 Doppler-Effekt
 Farbkodierte Doppler-Sonografie
 Christian-Doppler-Geburtshaus in Salzburg
 Selbstdoppler